PRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pretoria Wonderboom (Sudafrica)